Села:
 Тургенєве — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Тургенєве — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район